Campanile a templomépülettől külön álló harangtorony általános elnevezése
 Campanile a firenzei dóm Giotto által tervezett harangtoronya
 Campanile a Szent Márk téren álló harangtorony

Hasonló néven 
 Campanile nyugat-európai szállodalánc neve